Bieg łączony kobiet na 15 km (7,5 km techniką klasyczną + 7,5 km techniką dowolną) na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 został rozegrany 19 lutego o godzinie 13:00 PST w Whistler Olympic Park w Whistler.

Do zawodów przystąpiło 68 zawodniczek z 25 państw. Tytułu mistrzyni olimpijskiej broniła Estonka Kristina Šmigun-Vähi. Tytuł zwyciężczyni przypadł Norweżce Marit Bjørgen.

Wyniki

Bibliografia 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010